Ма́ртин Макле́йн Ба́кен (; родился 6 марта 1949 года в Абердине) — шотландский футболист, центральный защитник. С 1972 по 1983 год выступал за английский клуб «Манчестер Юнайтед», в котором на протяжении 6 лет был капитаном.

Клубная карьера 
Бакен в школьном возрасте перешёл в шотландский «Абердине», а в 17 лет подписал профессиональный контракт с клубом. Он быстро прогрессировал, и уже к 20 годам получил капитанскую повязку, став самым молодым капитаном в истории клуба. В 1970 году «красные» выиграли Кубок Шотландии, а 21-летний Бьюкен стал самым молодым капитаном, выигравшим Кубок Шотландии за всю историю турнира.

К молодому защитнику начали проявлять интерес английские клубы. К концу сезона 1971/72 «Ливерпуль», «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» сделали предложения о покупке талантливого шотландца. 29 февраля 1972 года главный тренер «Манчестер Юнайтед» Фрэнк О’Фаррелл подписал Бакена за 125 тысяч фунтов, побив трансферный рекорд клуба. Начало карьеры Мартина в «Юнайтед» оказалось непростым: команда выступала нестабильно и к концу сезона 1973/74 команда вылетела во Второй дивизион.

Позднее Бакен заявил: «Я не был счастлив по поводу вылета, но я решил остаться с командой и помочь ей вернуться в Первый дивизион». Год спустя ему удалось реализовать это желание: «красные» без особых проблем выиграли Второй дивизион. В 1977 году «Юнайтед» на «Уэмбли» выиграл в финале Кубка Англии у «Ливерпуля» со счётом 2:1, а Бакен стал первым футбольным капитаном, выигравшим и Кубок Англии (в 1977 году) и Кубок Шотландии (в 1970 году).

Бакен отличался отличным выбором позиции, что в сочетании с его скоростными качествами и хладнокровием сделало его одним из лучших защитников своего времени. За 11-летнюю карьеру на «Олд Траффорд» он сыграл в 458 матчах и забил 4 гола, один из которых — потрясающим дальним ударом в ворота «Эвертона».

После ухода из «Юнайтед» Бакен один сезон выступал за «Олдем Атлетик», после чего короткое время тренировал «Бернли».

Карьера в сборной 
Бакен дебютировал за сборную Шотландии в 1971 году в матче против сборной Португалии. Он сыграл на чемпионате мира 1974 года и на следующем чемпионате мира 1978 года. Дважды он выводил сборную с капитанской повязкой: в 1975 году против Румынии и в 1977 году против Аргентины. Последний матч за национальную сборную Мартин провёл в 1978 году. Всего же он сыграл за сборную 34 раза.

Личная жизнь 
В семье Бакенов было много профессиональных футболистов. Сын Мартина, Джейми Бакен, выступал за клуб Второго дивизиона Шотландской футбольной лиги «Питерхед», а отец Мартина, Мартин-старший, и его брат, Джордж, играли за «Абердин».

Достижения 
 Абердин
 Обладатель Кубка Шотландии: 1970

 Манчестер Юнайтед
 Победитель Второго дивизиона: 1974/75
 Обладатель Кубка Англии: 1977
 Обладатель Суперкубка Англии: 1977 (разделённый)

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 
 Статья о футболисте на официальном сайте «Абердина» 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Бернли»
Члены Зала славы шотландского футбола